Де́тка:
 Детка — разговорное наименование ребёнка.
 Детка — дочерняя луковица или клубнелуковица у растений.
 Детка — личинка или куколка у пчёл.
  — американский фильм 1994 года.
 «Детка» — российский телесериал 2012 года.
 «Детка» — американский фильм 2014 года.
 «Детка» — 12 советов здоровья, основа учения Порфирия Иванова.

См. также 
 Детки